Nampeyo (1859–1942) foi a primeira ceramista indígena norte-americana conhecida internacionalmente e deu início sozinha ao renascimento dessa forma de arte. Nasceu em 1859 e cresceu nas terras ancestrais dos hopi no Arizona, sendo descendente dos povos Tewa E Hopi: ambos influenciaram sua cerâmica. Seu nome tewa significa "serpente que não morde". Deu aulas na Hopi House no Grand Canyon. Foi a ceramista mais fotografada no sudoeste na década de 1870, desde que William Henry Jackson a fotografou em 1875. Criou um movimento de resgate da técnica tradicional de fazer cerâmica hopi, ensinou aos outros e surgiu o movimento do renascimento da cerâmica hopi. 

Usava técnicas naturais tradicionais de tingimento para pintar suas cerâmicas com cores - Sikýatki significa "casa amarela" em hopi e se refere a esse estilo de cerâmica multicolorida.

A Ferrovia Santa Fé expandiu-se para o sudoeste mais ou menos na época em que Nampeyo fazia  cerâmica. Os turistas paravam nos postos de comércio e compravam objetos artísticos e artesanais indígenas. Aos 20 anos, Nampeyo era uma ceramista conhecida, e sua notoriedade aumentou conforme ela viajava pelo país demonstrando sua arte.

Na velhice, Nampeyo começou a perder a visão, mas continuou a trabalhar. Toda a família a ajudava a pintar as cerâmicas. Em 1942, faleceu aos 83 anos, e seus netos e seus bisnetos continuaram sua dinastia cerâmica. 

https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/nampeyo-showcase
Categoria especial

Ceramistas dos Estados Unidos